Aleš Mušič, slovenski hokejist, * 28. junij 1982, Ljubljana.

Mušič je praktično vso svojo kariero, od sezone 2000/01, član kluba HDD Telemach Olimpija, nekaj tekem je odigral tudi za HK MARC Interieri in podružnični klub HD HS Olimpija. Z Olimpijo je v sezonah 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2011/12, 2012/13 in 2013/14 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Od sezone 2011/12 je bil kapetan Olimpije. Leta 2022 je končal kariero, 2. oktobra 2022 so v klubu upokojili njegov dres s številko 16.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na sedmih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem. Na svetovnem prvenstvu 2015 je dosegel svoj prvi gol na prvenstvih elitne divizije na tekmi proti ameriški reprezentanci.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 3
| 0
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 5
| 5
| 10
| +8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 20
| 5
| 8
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 12
| 2
| 4
| 6
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 6
| 8
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 3
| 3
| 6
| +10
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 10
| 19
| 29
|
| 20
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| rowspan=2|HDD Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 13
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 3
| 6
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 14
| 10
| 7
| 17
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 21
| 8
| 6
| 14
|
| 16
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -1
| 2
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 13
| 23
| 36
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 5
| 4
| 9
| +6
| 44
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 25
| 14
| 18
| 32
|
| 38
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 41
| 4
| 11
| 15
| +9
| 24
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 10
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 49
| 9
| 8
| 17
| -16
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 47
| 6
| 17
| 23
|
| 34
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 4
| 5
| 9
|
| 0
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 35
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 38
| 4
| 9
| 13
|
| 43
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 38
| 18
| 23
| 41
|
| 28
|
| 11
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 5
| 4
| 9
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 52
| 7
| 12
| 19
| -16
| 26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 7
| 4
| 11
|
| 14
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 49
| 7
| 23
| 30
| -3
| 37
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 50
| 12
| 12
| 24
| -18
| 24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 14/15
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 672
| bgcolor="#7FFF00" | 179
| bgcolor="#7FFF00" | 246
| bgcolor="#7FFF00" | 425
| bgcolor="#7FFF00" | -12
| bgcolor="#7FFF00" | 547
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 119
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Ljubljanski športniki
Hokejisti z upokojenimi številkami